El término 11 puede referirse a:

Once (11), número natural que sigue al 10 y precede al 12.
Al año 11 del siglo I.
 Al año 11 a. C.
 11 (2008), álbum de Bryan Adams.
 11 (1989), álbum de The Smithereens.
 11 (1996), álbum de Ua.
 Noviembre, el mes 11.